U 75 bezeichnet:
 SM U 75, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 75 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 die Linie U75 im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien

U75